Fußball ist unser Leben steht für:

 Fußball ist unser Leben (Lied), deutscher Schlager
 Fußball ist unser Leben (Film), deutscher Film von Tomy Wigand aus dem Jahr 2000